Сезон 2007/08 стал для «Боруссии» 32-м в чемпионате Германии и 98-м со дня основания клуба. Руководство решило довериться главному тренеру Томасу Доллю после того, как он спас команду от возможного вылета в прошлом сезоне. Однако ставка не оправдалась. Команда провела свой худший сезон за 20 лет, окончив первенство на 13-м месте. Единственное, что могло утешить болельщиков "шмелей", так это то, что команда дошла до финала Кубка Германии впервые за 19 лет, однако проиграла Баварии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

8.300.000

Зима 

2.300.000

Ушли из клуба

Лето 

4.680.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:10.600.000

Общая прибыль:4.680.000

Разница:5.920.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Герта» квалифицировался в кубок УЕФА как победитель соревнования Fair Play.
2 Обладателем кубка Германии стала «Бавария», которая пробилась в Лигу чемпионов, а «Боруссия» (Дортмунд) квалифицировалась в кубок УЕФА как финалист.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2007/2008